Chris Ravell é um personagem fictício da série americana Law & Order: Trial by Jury. Ele é interpretado por Scott Cohen.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Trial by Jury